Софіївська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Софіївська селищна рада — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Софіївська селищна рада — Луганська область, м. Красний Луч

Див. також 
 Софіївська районна рада
 Софіївська сільська рада